

Antroponimi 
 Vala – prenome indo-ariano maschile
 Vala – cognomen romano

Finzione 
 Vala – singolare di Valar, personaggi immaginari del mondo di Arda di Tolkien
 Vala Mal Doran – personaggio di finzione del telefilm di fantascienza Stargate SG-1
 Vala, or The Four Zoas – opera poetica di William Blake

Religione 
 Vala – demone delle scritture indù
 Vala – figura sacerdotale della mitologia norrena

Geografia 
 Vala – fiume della Russia europea

Altro 
 Vala – clan indiano
 Vala – linguaggio di programmazione
 131 Vala – asteroide
 Classe Vala – designazione NATO della classe di navi per trasporto di scorie nucleari liquide sovietiche
 Giuseppe Valà – ex calciatore italiano
 Vala (Valentina Ciaffaglione) – cantautrice romana
 Vala – Rete Mobile del Kosovo